Марей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Марей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Марей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Марей () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале